Станислав Осипович Барановский (1876—1937) — кораблестроитель, начальник Пароходного завода в Кронштадте, Опытового бассейна, генерал-майор Корпуса корабельных инженеров. Герой Труда (1922).

Биография 
Барановский Станислав Осипович (Иосифович) родился 10 ноября 1876 года в деревне Митола, Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. Поляк.

В 1897 году окончил кораблестроительное отделение Технического училища морского ведомства в Кронштадте.

Служил в Кронштадтском военном порту, был начальником Пароходного завода. С 1901 года был писал статьи и был сотрудником кронштадтской газеты «Котлин».

В 1902 году окончил кораблестроительное отделение Николаевской военно-морской академии, вернулся в Кронштадтский порт. По заданию вице-адмирала С. О. Макарова участвовал в разработке «безбронного» крейсера.

В 1903 году произведён в звание старший помощник судостроителя.

Работал начальником конструкторского бюро Балтийского завода.

30 июля 1915 года был произведён в генерал-майоры Корпуса корабельных инженеров за отличную ревностную службу и особые труды, вызванные обстановкой войны со старшинством на осн. Выс. пов. (23 декабря 1913 г.).

В советский период 
После октябрьской революции продолжал работать на Балтийском заводе, по предложению рабочих в 1922 году удостоен звания «Герой труда».

С 1922 года был Уполномоченным Главного морского техническо-хозяйственного управления.

В 1925 году был назначен начальником Опытового бассейна в Ленинграде.

22 сентября 1937 года во время большого террора был арестован. 11 декабря 1937 года Комиссией НКВД и прокуратуры СССР приговорён и обвинён по статье 58-6-11 УК РСФСР к расстрелу. Расстрелян 20 декабря 1937 года.

Примечания

Ссылки 
 БАРАНОВСКИЙ Станислав Осипович 

Выпускники Морского инженерного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Герои Труда
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Персоналии:Балтийский завод
Казнённые в 1937 году
Генерал-майоры (Российская империя)